AirPlay — многозначный термин.

Значения 
 AirPlay — радиоротация.
 AirPlay — технология и протокол для передачи медиаданных компании Apple.
 Airplay — формат аудиозаписи, предназначенной для радиотрансляций без предварительной записи на физический носитель.